Il gruppo dell'epistolite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'epistolite 
 Epistolite
 Innelite
 Lomonosovite
 Murmanite
 Polyphite
 Quadruphite
 Shkatulkalite
 Sobolevite
 Vuonnemite
 Yoshimuraite

Note 

Epistolite